Chengguan ist der Name folgender Personen:
 Chengguan (Mönch) (澄觀, 738–839), chinesischer Mönch, siehe Huayan zong #Chengguan (4. Patriarch)

Chengguan heißen folgende geographischen Objekte in China:

Chengguan Qu (城关区) „Stadtbezirk Innenstadt“:
 Chengguan (Lhasa), Stadtteil von Lhasa, Autonomes Gebiet Tibet;
 Chengguan (Lanzhou), Stadtteil von Lanzhou, Provinz Gansu.

Chengguan Zhen (城关镇) „Großgemeinde Innenstadt“:
 Chengguan (Anren), Kreis Anren, Provinz Hunan;
 Chengguan (Baihe), Kreis Baihe, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Baodi), Stadtbezirk Baodi, Regierungsunmittelbare Stadt Tianjin;
 Chengguan (Baokang), Kreis Baokang, Provinz Hubei;
 Chengguan (Chaling), Kreis Chaling, Provinz Hunan;
 Chengguan (Changyuan), Kreis Changyuan, Provinz Henan;
 Chengguan (Cheng), Kreis Cheng, Provinz Gansu;
 Chengguan (Dangchang), Kreis Dangchang, Provinz Gansu;
 Chengguan (Debao), Kreis Debao, Autonomes Gebiet Guangxi;
 Chengguan (Fengtai), Kreis Fengtai, Provinz Anhui;
 Chengguan (Gaotai), Kreis Gaotai, Provinz Gansu;
 Chengguan (Gucheng), Kreis Gucheng, Provinz Hubei;
 Chengguan (Guidong), Kreis Guidong, Provinz Hunan;
 Chengguan (Guoyang), Kreis Guoyang, Provinz Anhui;
 Chengguan (Hanyin), Kreis Hanyin, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Hengdong), Kreis Hengdong, Provinz Hunan;
 Chengguan (Horinger), Kreis Horinger, Autonomes Gebiet Innere Mongolei;
 Chengguan (Huaiyuan), Kreis Huaiyuan, Provinz Anhui
 Chengguan (Huangyuan), Kreis Huangyuan, Provinz Qinghai;
 Chengguan (Huarong), Kreis Huarong, Provinz Hunan;
 Chengguan (Hui), Kreis Hui, Provinz Gansu;
 Chengguan (Huojia), Kreis Huojia, Provinz Henan;
 Chengguan (Jiahe), Kreis Jiahe, Provinz Hunan;
 Chengguan (Jingchuan), Kreis Jingchuan, Provinz Gansu;
 Chengguan (Jingning), Kreis Jingning, Provinz Gansu;
 Chengguan (Jinsha), Kreis Jinsha, Provinz Guizhou;
 Chengguan (Xiangfu), Stadtbezirk Xiangfu, Provinz Henan;
 Chengguan (Kaihua), Kreis Kaihua, Provinz Zhejiang;
 Chengguan (Kang), Kreis Kang, Provinz Gansu;
 Chengguan (Karub), Stadtbezirk Karub, Autonomes Gebiet Tibet
 Chengguan (Langao), Kreis Langao, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Lankao), Kreis Lankao, Provinz Henan;
 Chengguan (Li), Kreis Li, Provinz Gansu;
 Chengguan (Liangdang), Kreis Liangdang, Provinz Gansu;
 Chengguan (Lintan), Kreis Lintan, Provinz Gansu;
 Chengguan (Linwu), Kreis Linwu, Provinz Hunan;
 Chengguan (Linying), Kreis Linying, Provinz Henan;
 Chengguan (Long), Kreis Long, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Longde), Kreis Longde, Autonomes Gebiet Ningxia;
 Chengguan (Luanchuan), Kreis Luanchuan, Provinz Henan;
 Chengguan (Luoning), Kreis Luoning, Provinz Henan;
 Chengguan (Lushi), Kreis Lushi, Provinz Henan;
 Chengguan (Mengjin), Kreis Mengjin, Provinz Henan;
 Chengguan (Mianchi), Kreis Mianchi, Provinz Henan;
 Chengguan (Minquan), Kreis Minquan, Provinz Henan;
 Chengguan (Nanzhang), Kreis Nanzhang, Provinz Hubei;
 Chengguan (Ningling), Kreis Ningling, Provinz Henan;
 Chengguan (Ningshan), Kreis Ningshan, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Pingli), Kreis Pingli, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Pingluo), Kreis Pingluo, Autonomes Gebiet Ningxia;
 Chengguan (Puyang), Kreis Puyang, Provinz Henan;
 Chengguan (Ruyang), Kreis Ruyang, Provinz Henan;
 Chengguan (Qi), Kreis Qi, Provinz Henan;
 Chengguan (Qianyang), Kreis Qianyang, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Qingshuihe), Kreis Qingshuihe, Autonomes Gebiet Innere Mongolei;
 Chengguan (Shangnan), Kreis Shangnan, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Shanyang), Kreis Shanyang, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Shibing), Kreis Shibing, Provinz Guizhou;
 Chengguan (Shiquan), Kreis Shiquan, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Sui), Kreis Sui, Provinz Henan;
 Chengguan (Taiqian), Kreis Taiqian, Provinz Henan;
 Chengguan (Tongbai), Kreis Tongbai, Provinz Henan;
 Chengguan (Tongguan), Kreis Tongguan, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Tongxu), Kreis Tongxu, Provinz Henan;
 Chengguan (Weishi), Kreis Weishi, Provinz Henan;
 Chengguan (Wen), Kreis Wen, Provinz Gansu;
 Chengguan (Wuqing), Stadtbezirk Wuqing, Regierungsunmittelbare Stadt Tianjin;
 Chengguan (Xiangcheng), Kreis Xiangcheng, Provinz Henan;
 Chengguan (Xiayi), Kreis Xiayi, Provinz Henan;
 Chengguan (Xin’an), Kreis Xin’an, Provinz Henan;
 Chengguan (Xinghe), Kreis Xinghe, Autonomes Gebiet Innere Mongolei;
 Chengguan (Xinye), Kreis Xinye, Provinz Henan;
 Chengguan (Xun), Kreis Xun, Provinz Henan;
 Chengguan (Xunyang), Kreis Xunyang, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Yanshi), Stadt Yanshi, Provinz Henan;
 Chengguan (Yijun), Kreis Yijun, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Yiyang), Kreis Yiyang, Provinz Henan;
 Chengguan (Yongchang), Kreis Yongchang, Provinz Gansu;
 Chengguan (Yongxing), Kreis Yongxing, Provinz Hunan;
 Chengguan (Youxi), Kreis Youxi, Provinz Fujian;
 Chengguan (Yuanyang), Kreis Yuanyang, Provinz Henan;
 Chengguan (Yucheng), Kreis Yucheng, Provinz Henan;
 Chengguan (Yunmeng), Kreis Yunmeng, Provinz Hubei;
 Chengguan (Zhecheng), Kreis Zhecheng, Provinz Henan;
 Chengguan (Zhenping), Kreis Zhenping, Provinz Shaanxi;
 Chengguan (Zhenyuan), Kreis Zhenyuan, Provinz Gansu;
 Chengguan (Zhongmu), Kreis Zhongmu, Provinz Henan;
 Chengguan (Zhugqu), Kreis Zhugqu, Provinz Gansu;
 Chengguan (Ziyang), Kreis Ziyang, Provinz Shaanxi.

Chengguan Jiedao (城关街道) „Straßenviertel Innenstadt“:
 Chengguan (Beipiao), in der kreisfreien Stadt Beipiao, Provinz Liaoning;
 Chengguan (Fujin), in der kreisfreien Stadt Fujin, Provinz Heilongjiang;
 Chengguan (Weicheng), im Stadtbezirk Weicheng von Weifang, Provinz Shandong;
 Chengguan (Xunyi), im Kreis Xunyi, Provinz Shaanxi.

Chengguan Cun (城关村) „Dorf Innenstadt“:
 Chengguan (Aigun), in der Großgemeinde Aihui des Stadtbezirks Aihui, Stadt Heihe, Provinz Heilongjiang.

Siehe auch:
 Innenstadt (Begriffsklärung) – dort auch zu anderen Sprachen